Дисциплината 400 м съчетано при мъжете се проведе на 28 юли в Олимпийския център за водни спортове.

Резултати

Серии

Финал

Източници 

400 м съчетано (мъже)